Bočan oder Bočanová ist der Familienname folgender Personen:
 Hynek Bočan (* 1938), tschechischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Jan Bočan (1937–2010), tschechischer Architekt und Hochschullehrer
 Mahulena Bočanová (* 1967), tschechische Schauspielerin

Siehe auch:
 Bocan, Begriffsklärung
 Bocian
 Bojcan